может обозначать:

 Sauria прежнее научное название подотряда ящериц (сейчас Lacertilia).
 Заврии  в современном понимании клада, включающая инфраклассы архозавроморф (Archosauromorpha) и лепидозавроморф (Lepidosauromorpha).